Олег Мишуков:
 Мишуков, Олег Васильевич (1964—2011) — советский и украинский искусствовед. Ректор Херсонского государственного университета.
 Мишуков, Олег Олегович (род. 1980) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.